Натуральне число 1162
 1162 рік до нашої ери
 1162 рік нашої ери